Сахарно́в — фамилия. Известные носители:
 Сахарнов, Василий Алексеевич (1914—2012) — советский конструктор сварочных машин, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Сахарнов, Святослав Владимирович (1923—2010) — детский писатель.
 Сахарнов, Сергей Алексеевич (1922—2014) — советский и российский тренер по прыжкам с трамплина, заслуженный тренер СССР.

См. также 
 Сахар (значения)
 Сахаров
 Сахаровский